A83 ou A-83 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Encéphalite virale transmise par des moustiques, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-83, projet d'autoroute devant relier Badajoz à Huelva ;
  Autoroute française A83, reliant Nantes à Niort.

Route
  Route britannique A83, reliant Tarbet à Campbeltown en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres